Виктор Игнатьев:
 Игнатьев, Виктор Борисович (род. 1972) — белорусский футболист.
 Игнатьев, Виктор Юрьевич (род. 1970) — латвийский хоккеист; тренер. Примечания